Andy Vaquero (1994) – calciatore cubano
Jesús Vaquero (1950-2020) – chirurgo e accademico spagnolo
Marcelino Vaquero González, noto anche come Marcelino Campanal o Campanal II (1931) – ex calciatore spagnolo